Une femme exemplaire est une série télévisée américaine créée par Robert et Michelle King ;
Une femme exemplaire (Für immer im Herzen), film dramatique de Miguel Alexandre.